PBZ Zagreb Indoors 2010 — 7-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в хорватском городе Загреб, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 1 по 7 февраля. Приз открывал серию турниров в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Марин Чилич (№ 14 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 PBZ Zagreb Indoors

 Мировой Тур ATP 2010
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Хорватия
Теннис
Февраль 2010 года
2010